57-й Драфт НХЛ 2019 года проходил с 21 по 22 июня 2019 года в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, Канада на домашней арене клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Правила 
На Драфт-2019 были допущены хоккеисты:
 которые родились между 1 января 1999 года и 15 сентября 2001 года
 не из Северной Америки 1998 года рождения
 задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2017, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея 
Драфт-лотерея состоялась 9 апреля 2019 года. Шансы команд на первый выбор драфта были такими же, как приведены в таблице ниже. Шансы команд на второй и третий выборы драфта увеличивались в зависимости от того, какой команде достанется предыдущий выбор. Оставшиеся 12 команд, не попавших в плей-офф, получали номер выбора в зависимости от количества набранных очков. Распределение производилось от худшей команды к лучшей. Победителем драфт-лотереи стал клуб «Нью-Джерси Девилз», право второго выбора досталось «Нью-Йорк Рейнджерс», а третьего «Чикаго Блэкхокс».

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро НХЛ.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на 57-м драфте было выбрано 217 хоккеистов из 12 стран. 

Данные приведены согласно eliteprospects.com

Примечания 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ